Parra se poate referi la:

 Parra (autor), autori care au denumit cel puțin o specie
 La Parra, un oraș din Spania